«Emotion» — песня, записанная американской певицей Барброй Стрейзанд для её одноимённого альбома 1984 года.

О песне 
Автором песни стал Питер Блисс, а в роли продюсера выступил Ричард Перри, который ранее уже работал с певицей над альбомами Stoney End и Barbra Joan Streisand.

Песня была выпущена в качестве третьего и последнего сингла с альбома в феврале 1985 года. Она не стала коммерчески успешной в чарте Billboard Hot 100, дебютировав на 81 позиции и вылетев уже через две недели. Тем не менее в чарте Adult Contemporary добралась до 14 места, в аналогичном канадском чарте RPM песня также вошла в топ-20.

Рецензент Billboard Пол Грейн отметил, что даже Ричард Перри не сумел помочь Стрейзанд заполучить ещё один хит. Он также согласился с письмом одного из слушателей из Нью-Йорка, что радиостанции намеренно игнорируют новые синглы певицы: «Если бы эти песни записали Мадонна или Синди Лопер, радиостанции крутили бы их снова и снова».

На песню режиссёром Ричардом Баскиным был снят видеоклип.

Список композиций 
 12" Single
 A1 «Emotion» (Vocal Version) — 6:34
 B1 «Emotion» (Instrumental Version) — 4:44

 7" Single
A1 «Emotion» — 4:07
B1 «Here We Are At Last» — 3:18

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1984 года
Песни Барбры Стрейзанд
Синглы Columbia Records
Песни, спродюсированные Ричардом Перри